NGC 6421 ist ein aus mehreren Sternen bestehender Asterismus im Sternbild Skorpion. Er wurde am 3. August 1834 von John Herschel bei einer Beobachtung,  bei der er „a most remarkable, well insulated, semi-nebulous milky way patch of a branching rounded figure, within the limits of the field, quite insulated on the preceding, north and following side, and only connected on the southern side by a narrow isthmus with a brnach of the milky way, which runs meriodionally to a great extent. It forms a VI class cluster of the utmost tenuity, barely resolvable, not resolved“ notierte, irrtümlich für einen Sternhaufen gehalten und erlangte so einen Eintrag in den Katalog.

Weblinks

Einzelnachweise